Озу (кратер) () — кратер на видимому боці Місяця.
 Адрієн Озу (1622—1691) — французький астроном та фізик.
Багатозначні терміни